Rosen blühen auf dem Heidegrab ist der Titel zweier Filme:

 Rosen blühen auf dem Heidegrab (1929)
 Rosen blühen auf dem Heidegrab (1952)